Sir John Beckett,  baronnet, FRS ( - ) est un avocat britannique et un homme politique conservateur.

Biographie 
Il est le fils de Sir John Beckett,  baronnet (1743-1826) et de son épouse Mary, fille de Christopher Wilson. Il est également un descendant d'Edmund Gibson, évêque de Londres. 

Il est élu au Parlement pour Cockermouth en 1818, poste qu'il occupe jusqu'en 1821, puis pour Haslemere de 1826 à 1832 et pour Leeds de 1835 à 1837. 

Il est admis au Conseil privé en 1817 et nommé juge-avocat général par le Premier ministre Lord Liverpool la même année. Il occupe ce poste jusqu'en 1827, puis sous les ordres du duc de Wellington de 1828 à 1830 et de Sir Robert Peel de 1834 à 1835. 

Il épouse Lady Anne Lowther, fille de William Lowther (1er comte de Lonsdale), en 1817. 

Il meurt à Brighton le , à l'âge de 72 ans. Il est enterré à l'église All Saints, à Fulham, à Londres. 

Thomas Beckett, son frère cadet, lui succède comme baronnet. Le neveu de Beckett (et le  baronnet) est l'architecte Edmund Beckett (1er baron Grimthorpe).

Références

Liens externes 
 

Député Tory
Membre de la Royal Society
Membre du Conseil privé du Royaume-Uni
Député du 12e Parlement du Royaume-Uni
Député du 9e Parlement du Royaume-Uni
Député du 8e Parlement du Royaume-Uni
Député du 7e Parlement du Royaume-Uni
Député du 6e Parlement du Royaume-Uni
Député du Parti conservateur (Royaume-Uni)
Décès en mai 1847
Naissance en mai 1775